Rezerwat przyrody Bukowiec – rezerwat przyrody w województwie małopolskim
 Rezerwat przyrody Bukowiec – rezerwat przyrody w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Rezerwat przyrody Bukowiec Jabłonowski –  rezerwat przyrody w województwie mazowieckim